|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2008 vond plaats van 29 september tot en met 5 oktober 2008 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 34e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Virginie Razzano was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Estische Kaia Kanepi in drie sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de derde van 2008.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Sun Tiantian en Yan Zi had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Sun speelde samen met Vania King. Dit team was als tweede geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het Japanse koppel Morita/Nakamura.

Het eerste reekshoofd, Iveta Benešová en Shahar Peer, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Jill Craybas / Marina Erakovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Japanse koppel Ayumi Morita en Aiko Nakamura in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Craybas had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Erakovic een.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar dubbelspelpartner, de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, kregen een walk-over voor de eerste ronde, door de afmelding van het vierde reekshoofd. Zij wisten vervolgens door een overwinning op Chan Yung-jan en Mara Santangelo de halve finale te bereiken, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Japan 2008
Japan